Cristián VII (Copenhague, 29 de enero de 1749 - Rendsburg, 13 de marzo de 1808), de la Casa de Oldemburgo, fue rey de Dinamarca y de Noruega, y duque de Schleswig y Holstein, desde 1766 hasta su muerte. Como lema escogió «Gloria ex amore patriae», es decir, «Gloria por amor a la patria».

Por motivos de su precaria salud mental —posiblemente padecía esquizofrenia—, fue un rey demasiado débil. Aunque oficialmente era un monarca absoluto, en realidad nunca se ocupó del gobierno; este había sido delegado al Consejo de Estado —su medio hermano, Federico, fue regente de Dinamarca en 1772—; de 1784 a 1808, el hijo de Cristián, más adelante conocido como Federico VI, actuaba como regente no oficial. 

Durante su reinado, se produjo el nacimiento de la ilustración, se instauraron ciertas reformas liberales y se inició una confrontación con el Reino Unido.

Primeros años 

Hijo del rey Federico V y de Luisa de Gran Bretaña, nació en la cámara de la reina en el palacio de Christiansborg, la residencia real de Copenhague. Lo bautizaron unas horas más tarde, sus padrinos fueron el rey Federico V (su padre), Sofía Magdalena de Brandeburgo-Kulmbach (su abuela paterna), la princesa Luisa (su tía) y la princesa Carlota Amalia (su abuela).

El anterior heredero al trono, también llamado Cristián, falleció cuando era todavía un niño, en 1747, por lo tanto, eran inmensas las esperanzas cuando se pensaba en el porvenir del nuevo heredero presunto. Christoph Willibald Gluck, director de la compañía operística del rey Federico V en Copenhague, compuso la escena La Contesa dei Numi (La disputa de los dioses) entre los años 1748 y 1749, donde los dioses del Olimpo se reúnen a las orillas del Gran Belt discutiendo a quién van a encargar proteger al nuevo príncipe. Su madre, la reina Luisa, murió en 1751, tan solo dos años después de su nacimiento. Al año siguiente su padre se casó con Juliana María de Brunswick-Wolfenbüttel.

Los primeros historiadores aseguran que tenía un talento considerable y una personalidad triunfadora, sin embargo tenía un padre alcohólico, estaba poco educado y su tutor, Cristián Ditlev Federico Reventlow, conde de Reventlow, lo aterraba. Parece haber sido inteligente, con períodos de claridad y lucidez, pero sufrió de problemas emocionales graves, posiblemente esquizofrenia, como argumenta el doctor Viggo Christiansen en su libro Christian den VII's sindssygdom (Cristián VII, enfermedad mental), publicado en 1906.

Reinado 

Después de un largo período de enfermedad, Federico V murió el 14 de enero de 1766, con sólo 42 años. El mismo día, Cristián fue proclamado rey desde el balcón del palacio de Christiansborg, semanas antes de cumplir diecisiete años. Su reinado estuvo marcado por una enfermedad mental que afectó las decisiones tomadas por el gobierno; durante la mayor parte de su reinado, Cristián fue el rey nominal, a pesar de que las decisiones las tomaban otros. Los médicos de la corte estaban, especialmente, preocupados por su frecuente masturbación;⁣ sus consejeros reales cambiaban dependiendo de quién ganase la lucha de poder alrededor del trono. A finales de la década de 1760 estuvo bajo la influencia de su médico personal, Johann Friedrich Struensee. Entre 1770 y 1772, Struensee fue de facto regente del país e introdujo reformas progresistas —que daban libertad al pueblo en tanto que la perdían los nobles— firmadas por Cristián VII. Struensee fue depuesto por un golpe de Estado, en 1772, después del cual gobernaba el país la madrastra de Cristián, Juliana María de Brunswick-Wolfenbüttel, su medio hermano, Federico y Ove Høegh-Guldberg, un político danés.

Matrimonio

El 8 de noviembre de 1766 se casó con la princesa de Gales Carolina Matilde de Gran Bretaña, hermana del rey Jorge III del Reino Unido. Dos años después nació el que sería su único hijo, el príncipe Federico. 

Su deteriorado estado de salud lo hizo incapaz de tomar las riendas del gobierno. Su matrimonio no fue afortunado, y él públicamente reconocía que no amaba a su esposa. Poco después de haberse casado, se dedicó a una vida de excesos y orgías. Una de sus «amigas» más íntimas fue Anna Cathrine Benthagen, una prostituta muy conocida en Copenhague que lo acompañaba a visitar los burdeles de la ciudad y, junto con otros compañeros de juerga, a protagonizar líos con la policía. Ante la situación, el Consejo de Estado deportó a Cathrine a Wandsbeck, en Holstein, donde recibiría una pensión anual de 400 riksdaler.

Cristián dejaba tomar las decisiones principales a los ministros de su gobierno, como en su momento lo había hecho su padre el rey Federico V. Oficialmente el gobierno era una monarquía absoluta, en realidad funcionaba como un gobierno aristocrático. En 1768 realizó un viaje al extranjero, donde cultivó una sólida relación intelectual y de amistad con su médico Johann Friedrich Struensee, al que nombró enseguida Consejero de Estado.

Struensee, convertido en político, pronto fue el hombre fuerte del rey, y el gobernante de facto. Se ganó la confianza de la reina Carolina Matilde cuando vacunó al príncipe Federico, evitando que fuese víctima de la epidemia de viruela que azotó Copenhague en el otoño de 1768. Al poco tiempo, Struensee se convirtió en el amante de la reina. El 7 de julio de 1771, Carolina Matilde tuvo una hija, Luisa Augusta, y aunque el rey reconoció la paternidad, la opinión generalizada fue que en realidad era hija de Struensee.

Struensee implementó una serie de reformas liberales en el reino, lo que le valió que sus enemigos políticos conspiraran contra él, entre ellos diversos funcionarios públicos, así como la reina viuda Juliana María y su hijo el príncipe Federico, madrastra y medio hermano menor del rey, respectivamente. En 1772, Struensee fue acusado de ofender a la monarquía manteniendo una relación extramarital con la reina, y fue sentenciado a muerte. Cristián VII firmó la sentencia, se dice que porque le habían hecho creer que Struensee tenía planes de asesinarlo. La ejecución se cumplió el 28 de abril de 1772. 

Carolina Matilde confesó su relación con su hermano
, y su matrimonio fue anulado. Tras negociaciones con su hermano, el rey inglés Jorge III, fue deportada a Celle, en Hannover. Nunca volvió a ver a sus hijos, y murió en 1775, con solo 23 años de edad.

La reina viuda Juliana María y su hijo el príncipe Federico ocuparon un lugar en el Consejo de Estado. Ove Høegh-Guldberg, teólogo y profesor de retórica y uno de los instigadores del golpe contra Struensee, fue desde entonces uno de los hombres más influyentes del reino y pronto el gobernante verdadero. Se encargó de echar abajo todas las reformas liberales de su antecesor.

Sin embargo, en 1784 el príncipe heredero Federico dio un golpe en palacio y enseguida fue nombrado regente por el rey. Formalmente Cristián VII continuó siendo el jefe de Estado, pero en realidad su papel se reducía a firmar los documentos que le presentaba el Consejo. Con Federico en el poder, se instauraron nuevas reformas liberales y se inició un conflicto armado con el Reino Unido con motivo de las Guerras Revolucionarias Francesas.

Murió en 1808 en Rendsburg, a la edad de 59 años. En la actualidad se acepta que la causa de su fallecimiento fue un aneurisma cerebral. Fue sepultado en la Catedral de Roskilde.

Familia 
Se casó con la princesa británica Carolina Matilde. De este matrimonio nacieron:
 Federico VI de Dinamarca (1768-1839): sucedió a su padre como rey de Dinamarca y Noruega.
 Luisa Augusta (1771-1843): esposa del duque Federico Cristián II de Augustenborg. Reconocida oficialmente como hija del rey, se ha considerado que era hija natural de Johann Friedrich Struensee.

Películas 
Un asunto Real (2012). Trata sobre el matrimonio de Cristián VII y Carolina Matilde de Gran Bretaña, y el amorío que tuvo esta con Struensee. El filme es dirigido por Nikolaj Arcel, y protagonizado por Alicia Vikander (Matilde), Mads Mikkelsen (Struensee) y Mikkel Boe Følsgaard (Christian VII). Obtuvo una nominación en la categoría «Mejor Película extranjera del año» (Dinamarca), en la 85ª entrega de los premios de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Existe otra película alemana anterior sobre este asunto de la historia de Dinamarca, traducida como Un rey sin corona (1957) Herrscher ohne Krone (título original) 104 min - Drama - 16 de enero de 1957 (RFA)
 Director: Harald Braun
 Guion: Robert Neumann, Odo Krohmann
 Actores: O.W. Fischer, Odile Versois, Horst Buchholz

En la literatura
Livläkarens besök (1999), del escritor sueco Per Olov Enquist, traducida al español como La visita del médico de cámara (2018). Enquist ganó con esta obra, de gran éxito internacional, el premio Augusto.

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Copenhague
Fallecidos en Rendsburg
Reyes de Dinamarca del siglo XVIII
Reyes de Noruega del siglo XVIII
Reyes de Dinamarca de la casa de Oldemburgo
Duques de Schleswig (casa de Oldemburgo)
Reyes de Dinamarca del siglo XIX
Reyes de Noruega del siglo XIX
Fallecidos en Schleswig-Holstein